Gregor Krajnc, slovenski hokejist, * 27. januar 1976, Ljubljana.

Krajnc je kariero začel pri klubu Olimpija Hertz Ljubljana, bil je tudi slovenski reprezentant, ki je nastopil na treh članskih Svetovnih prvenstvih. Nato je pet let igral v severnoameriški študentski ligi NCAA pri University of Miami-Ohio, po dveh letih v ligi ECHL pri klubu Pee Dee Pride pa se je po sezoni 2002/2003 zaradi bolezni upokojil.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 94
|
|
| 7
| 7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 8
| 3
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Miami-Ohio
| NCAA
| 96/97
|
| 28
| 2
| 14
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Miami-Ohio
| NCAA
| 97/98
|
| 37
| 11
| 15
| 26
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Miami-Ohio
| NCAA
| 98/99
|
| 30
| 5
| 4
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Miami-Ohio
| NCAA
| 99/00
|
| 9
| 6
| 1
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Miami-Ohio
| NCAA
| 00/01
|
| 38
| 15
| 17
| 32
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pee Dee Pride
| ECHL
| 01/02
|
| 68
| 15
| 30
| 45
| -7
| 44
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| -2
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pee Dee Pride
| ECHL
| 02/03
|
| 44
| 14
| 15
| 29
| +9
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 276
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 195
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 180
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Ljubljanski športniki